Fritjof von Nordenskjöld, né le  à Hildesheim, est un diplomate allemand. Il a été à plusieurs reprises ambassadeur d'Allemagne, notamment en France. Il est marié et a deux enfants. Il est président de la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Ambassadeur 
De 1982 à 1985, il est chef de mission à Port-au-Prince à Haïti, puis il revient en Allemagne au ministère des Affaires étrangères. Il est ambassadeur à Rome de 1998 à juin 2001 puis à Paris de juillet 2001 à juin 2004.

Voir aussi 
 Liste des ambassadeurs de l'Allemagne en France
 Famille von Nordenskjöld

Liens externes 
 
 Site de l'ambassade d'Allemagne en France

Ambassadeur d'Allemagne en Italie
Ambassadeur d'Allemagne en France
Ambassadeur d'Allemagne en Haïti
Noblesse prussienne
Chevalier grand-croix de l'ordre du Mérite de la République italienne
Naissance en décembre 1938
Naissance à Hildesheim
Naissance dans le Troisième Reich